Lydius ist der Name folgender Personen:

 Lydius (Rebell) († 279), isaurischer Rebell

Lydius ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Lydius (1576–1629), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker und Geistlicher
 Jacobus Lydius (um 1610–1679), niederländischer Geistlicher und Theologe
 John Henry Lydius (1694–1791), niederländischer Geschäftsmann und Abenteurer 
 Martin Lydius (1539/1540–1601), deutscher Theologe und Hochschullehrer